Andrés García jr. (Mexikóváros, 1968. szeptember 1. –) mexikói színész.

Élete 
1968. szeptember 1-jén született Mexikóvárosban. Édesapja, Andres García és testvére, Leonardo is színész.

Filmográfia

Telenovellák, tv-sorozatok

Filmek

Források 
 

Mexikói színészek
1968-ban született személyek
Élő személyek